id. Eötvös Ignác (1763–1838) államférfi, főpohárnokmester, főispán
ifj. Eötvös Ignác (1786–1851) államférfi, udvari alkancellár, főpohárnokmester